SQO steht für:
 Storuman Airport (IATA-Code), Flughafen von Storuman (Ort), schwedische Provinz Västerbottens län

sqo steht für:
 Sorkhei (ISO-639-3-Code), Nordwest-Iranische Sprache in Sorkheh

Abkürzung